Dipsacus, gènere de plantes amb flor dins la família de les dipsacàcies
 Massís de Cardó, massís del Baix Ebre
Serra de Cardó
Vall de Cardó
Sant Hilari de Cardó o desert de Cardó, antic convent transformat en balneari situat a prop de Rasquera
 Carles Cardó i Sanjoan (1884 – 1958), escriptor i canonge de la seu de Barcelona